Neininger ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Neininger (1892–1948), deutscher Chorleiter 
 Deborah Neininger (* 1983), Schweizer Regisseurin
 Norbert Neininger (1950–2015), Schweizer Journalist und Verleger
 Wolfgang Neininger (1926–2020), deutscher Violinist, Pianist und Komponist, Hochschullehrer für Musiktheorie und Satzlehre